Petr Pravec (ur. 17 września 1967 w Trzyńcu) – czeski astronom, odkrył 356 planetoid (123 samodzielnie oraz 233 wspólnie z innymi astronomami).


Życiorys 
W 1990 roku ukończył studia na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. W 1996 uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Karola w Pradze.

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (4790) Petrpravec.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Czescy astronomowie XX wieku
Czescy astronomowie XXI wieku
Absolwenci Uniwersytetu Masaryka
Ludzie urodzeni w Trzyńcu
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1967